Bösdorf (Saksen-Anhalt), een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt
Bösdorf (Sleeswijk-Holstein), een plaats in de Duitse deelstaat Sleeswijk-Holstein